Андай — топоним:

 Андай — город во Франции.
 Андай — упраздненный кантон в регионе Аквитания Франции.
 Андай — посёлок городского типа в Узбекистане.

См. также 
 Андай-Кот-Баск-Сюд